У вересні 2001 року на сторінках газети «Одеса-Спорт» було опубліковано підсумки авторського проекту одеського спортивного журналіста Юрія Усатюка, головною метою якого було визначення найкращого футболіста Одеси XX століття за опитуванням авторитетних футбольних фахівців. Василь Москаленко виграв опитування з колосальним відривом, випередивши володаря «Золотого м'яча» 1986 року Ігора Бєланова, що зайняв друге місце, на 53 бали. Третім став Юрій Заболотний.

У своїх анкетах фахівці називали п'ятірку найкращих, на свій погляд, гравців, яким нараховувалися очки за системою: за 1-е місце — 5 очок, за друге — 4, за третє — 3, за четверте — 2, за п'яте — 1 очко. У разі рівності очок перевагу отримував претендент, що має найбільшу кількість вищих місць.

Юрій Усатюк (автор проекту): «Штучно обмежувати респондентів у їх виборі я не став, оскільки чітких критеріїв відбору претендентів на титул в опитуваннях подібного роду не існує. Зрозуміло, що некоректно заочно порівнювати гравців початку та кінця століття, але тоді некоректне і саме опитування з визначення власника настільки гучного титулу. Проте ризикнути все ж було варто, і опитування повністю виправдало очікування. В анкетах не прозвучало жодного „зайвого“ прізвища, в основному називалися футболісти, що дійсно залишили в історії одеського футболу помітний слід. Звичайно, у самих респондентів виникало питання, кого більш вірно включати в п'ятірку — вихованця одеського футболу або гравця, запрошеного зі сторони, однак блискуче граючого в Одесі. Однак після тривалих роздумів опитувальний лист незмінно заповнювався, що зайвий раз підкреслювало згоду одеських футбольних фахівців і з формулою голосування, і з власне необхідністю самої акції. Підсумки опитування можна сміливо назвати об'єктивними, оскільки у верхню частину підсумкової таблиці увійшли культові для Одеси футболісти — вихованці одеського футболу і ті, хто приїхав до Одеси, в результаті віддавши їй все своє життя.»

Хто за кого голосував 

{|
|valign="top"|

Підсумки голосування

Примітки

Посилання 
 
 Найкращий футболіст Одеси XX століття 
 50 найкращих. «Чорноморець» (частина друга). Василь Москаленко 
 Азбука життя Ігора Бєланова 

Футбол в Одесі
Україна
Списки:Спорт в Україні
Українські футбольні нагороди
2001 в Одесі
Списки:Одеса